Haise ist der Familienname folgender Personen:

 Franck Haise (* 1971), französischer Fußballspieler und -trainer
 Fred Haise (* 1933), US-amerikanischer Astronaut